El término directo (del latín directus, de dirigĕre, "dirigir") significa derecho o en línea recta: que no se detiene en puntos intermedios hasta llegar a su objetivo. En Wikipedia, este término puede hacer referencia a los siguientes artículos:

Radio, televisión y conciertos 
 sonido directo, el sonido que se produce por medios no grabados en un soporte de almacenamiento, por contraposición y especialmente en referencia a representaciones musicales "en diferido" (también conocidas por su nombre en inglés,  playback), donde se sincroniza la escenificación con una grabación.
 emisión en directo de radio o de televisión en vivo, la emisión que se produce al tiempo que se realiza y no en diferido, por ejemplo:
 Madrid directo
 España directo
 Andalucía directo

Discografías
 álbum en directo

 Directo
 Directo (1989)
 Directo (1999)
 Directo (2003)

En directo
 En directo (1990)
 En directo (1989)
 En directo (1988)
 En directo (1981)
 En directo (1980)
 En directo (1993)
 En directo (1984)

En economía
mercadotecnia directa

En física
movimiento directo

En gramática
complemento directo

En política
sufragio directo

En ferrocarril
Directo a Burgos

Ligas externas